Медальный зачёт на летних Олимпийских играх 2016 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных их спортсменами на протяжении XXXI летних Олимпийских игр, которые прошли в Рио-де-Жанейро, Бразилия, с 5 по 21 августа 2016 года.

Всего было разыграно 306 комплектов наград.

Неофициальный медальный зачёт 
Отсортирован по количеству золотых медалей.

Ссылки 
 Медальный зачёт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016
 МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 2016